Николя Мор (; 22 апреля 1960 года Орлеан, Франция) — французский топ-менеджер в области автомобилестроения, с 2006 года по 2008 год глава румынской автомобильной компании Dacia, с 15 марта 2016 года по 1 июня 2018 года президент АвтоВАЗa. 1 июня 2021 года он вернулся на пост главы автопроизводителя.

Биография 
Николя Мор родился 22 апреля 1960 года во французском городе Орлеан.

В период с 1985 года по 1987 год был консультантом в компании Boston Consulting Group.

Спустя время Николя продолжает работать в автомобильной отрасли уже в компаниях-поставщиках Valeo и Faurecia.

В 2000 году Мор работает в автомобильной компании Renault на должности управляющего по закупкам запчастей и аксессуаров, после этого стал генеральным директором завода Société de Transmissions Automatique.

С сентября 2006 года по 2008 год работал на должности главы автомобильной компании Dacia.

Уйдя с поста главы компании Dacia занял пост вице-президента Renault-Nissan по закупкам механики и директора Renault Performance Manufacturing.

1 января 2014 года был назначен генеральным директором Dacia и Renault Румынии.

С 15 марта 2016 года по 1 июня 2018 занимал пост президента российской автомобильной компании АвтоВАЗ после Бу Андерсона. Преемником Мора стал Ив Каракатзанис.

26 мая 2018 года заявил, что АвтоВАЗ разрабатывает новый внедорожник наподобие Lada 4х4.

Примечания 

Управленцы России
Промышленники Франции